Przyklenk ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Przyklenk (* 1957), deutsche Journalistin
 Johannes Baptist Przyklenk (1916–1984), deutscher Ordensgeistlicher, Bischof von Januária in Brasilien